"San Ángel" pode ser:
 San Ángel, cidade no México
 Sabanas de San Angel, cidade na Colômbia 
 Televisa San Ángel

Ver também
 San Angelo
 Sant'Angelo
 Santo Ângelo (desambiguação)

Desambiguações de topônimos